Дзержиновка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Дзержиновка — до 1999 г. название села Икинчи Джабаны Шемахинского района.

Украина 
 Дзержиновка — в 1925—2016 годах название села Иверское в Солонянском районе Днепропетровской области.